Osoby
 Ewa Braun (ur. 1944) – polska scenograf i dekoratorka wnętrz

 Inne
 Ewa Braun – polska grupa muzyczna

 Zobacz też
 Eva Braun (1912-1945) – partnerka życiowa Adolfa Hitlera